Lautrec désigne :

Toponymie 
 Lautrec, une commune du Tarn, chef-lieu du Canton de Lautrec.

Personnes 
 Donald Lautrec (1940-), acteur québécois
 Emmanuel Coulange-Lautrec (1824-1898), peintre français
 Famille de Lautrec généalogies des vicomtes de Lautrec
 Gabriel de Lautrec (1867-1938), écrivain français, cousin d'Henri de Toulouse-Lautrec,
 Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), peintre français,
 Lucien Lautrec (1909-1991), peintre français
 Mapie de Toulouse-Lautrec (1901-1972), journaliste française, mariée à Guillaume de Toulouse-Lautrec-Monfa, cousin d'Henri de Toulouse-Lautrec,
 Odet de Foix (1485-1528) dit le maréchal de Lautrec.

Films

Lautrec, court métrage britannique réalisé par Geoff Dunbar et sorti en 1974 (lauréat de la Palme d'or du court-métrage au Festival de Cannes 1975)
Lautrec, film français réalisé par Roger Planchon et sorti en 1998